Артикулација може да се односи на:

 Артикулацију, музички појам
 Артикулацију, појам из лингвистике